Збогом оружје, роман Ернеста Хемингвеја из 1929. године
 Збогом оружје, студијски албум Баје Малог Книнџе из 1996. године